

Населені пункти та їхні частини

 Юзефув — місто в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Юзефув — місто в Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Юзефув — гміна в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Юзефув — село в гміні П'яскі Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — село в гміні Красностав Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — село в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — село в гміні Станін Луківського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — село в гміні Дубенка Холмського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — село в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Пшедбуж Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Частари Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Болімув Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Ладзіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Роґув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Непорент Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Домбрувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Ґощин Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Страхувка Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Тчув Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Коваля Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — село в гміні Біла Прудницького повіту Опольського воєводства
 Юзефув — село в гміні Тушув-Народови Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Юзефув — село в гміні Добра Турецького повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — село в гміні Ліскув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — село в гміні Ґодзеше-Вельке Каліського повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — село в гміні Хоч Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина міста Константинув-Лодзький в Паб'яницькому повіті Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Юзефув — частина міста Радом в Мазовецькому воєводстві
 Юзефув — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Юзефув — частина міста Огродзенець у Заверцянському повіті Сілезького воєводства
 Юзефув — частина міста Рихвал у Конінському повіті Великопольського воєводства
 Юзефув — частина села Зимна Вода в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — частина села Станіславув у гміні Улян-Майорат Радинського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — частина села Кобилкі в гміні Ґрабиця Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина села Фльорентинув у гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина села Гоноратув у гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина села Бруйце в гміні Бруйце Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина села Беднари в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина села Ценія в гміні Блашкі Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина села Йодловець у гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — частина села Рудно-Дольне в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Юзефув — частина села Висоцько в гміні Шидловець Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — частина села Зґуже в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — частина села Голендри-Пйотрковські в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — частина села Бондково-Подлясе в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — частина села Сьлензакі в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Юзефув — частина села Забрне в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Юзефув — частина села Висока Лельовська в гміні Жаркі Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Юзефув — частина села Стшижовиці в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юзефув — частина села Дзержонзна в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — частина села Куни в гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — частина села Мілачев у гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Мелґев Свідницького повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Ґошкув Красноставського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Нове-Място-над-Пилицею Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Заклікув Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юзефув — колонія в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юзефув — осада в гміні Курув Пулавського повіту Люблінського воєводства
 Юзефув — осада в гміні Тушин Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Юзефув — осада в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Юзефув — осада в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юзефув — осада в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Юзефув — осада в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Юзефув — лісова осада в гміні Дзіковець Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки